Das Open GDF Suez 2010 war die 18. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand zeitgleich mit dem PTT Pattaya Open 2010 in Pattaya vom 8. Februar bis zum 14. Februar 2010 statt.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa und im Doppel die Parrung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová.

Qualifikation

Vorentscheidungen

Eintrittsliste 

 Der WTA-Rang ist vom 1. Februar 2010

Wildcard 
Folgende Spielerinnen erhielten ihre Spielberechtigung durch eine Wildcard von den Veranstaltern:

Qualifikation 
Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikationsrunde in das Hauptfeld gespielt:

Einzel

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Doppel

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Paris